Gölasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gölasjön, sjö i Ljungby kommun,  (7,21 ha)
Gölasjöarna (Habo socken, Västergötland, 642139-139373), sjö i Habo kommun,  (3,49 ha)
Gölasjöarna (Habo socken, Västergötland, 642180-139374), sjö i Habo kommun,  (3,49 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn